Нилсон може да се отнася за:
 Биргит Нилсон (1918-2005), шведска певица
 Гунар Нилсон (1948-1978), шведски автомобилен състезател
 Ула Нилсон (р. 1972), шведски писател